Johann Lasser ist der Name folgender Personen:
 Johann Friedrich von Lasser (1708–1769), deutscher Theologe und Geistlicher, Weihbischof in Erfurt 
 Johann Georg von Lasser (1669–1740), deutscher Kanzler und Minister